Poniższa tabela porównuje ogólne i techniczne informacje oraz parametry lustrzanek cyfrowych Canon EOS.

Zobacz też 
 Porównanie lustrzanek cyfrowych Nikon
 Porównanie jednoobiektywowych lustrzanek cyfrowych

Seria Canon EOS